I've Got You Under My Skin (nummer), muzieknummer van Cole Porter, door velen gecoverd
I've Got You Under My Skin (Charmed), aflevering uit de Amerikaanse televisieserie Charmed